Blaue Kirche ist Name oder Beiname von
St. Elisabeth (Bratislava)
Hindenburg-Gedächtniskirche Stetten
St. Petri (Olvenstedt)
Siehe auch:
Blaukirchen